Nimravus (Нимравус — „предак тигрова”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Nimravinae унутар изумрле породице Nimravidae, који је у периоду раног Олигоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке и Азије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 арапске ријечи нимр (арап. -{نمر}-), што значи тигар,
 библиског лика Нимрода
 и латинске ријечи авус (лат. -{avus}-), која значи предак или старац.

Опис 
Врсте из рода Nimravus су у просјеку тежиле до 30 kg и достизале дужину до 1,2 m. Имале су витку грађу тијела и шапе сличне псећим шапама. Врсте из овог рода су могле да дјелимично увуку своје канџе у шапе. По свом изгледу су сличиле на данашњег каракала.

Понашање и палеоекологија 

Врсте из рода Nimravus су били предатори који су свој плијен (птице и мање сисаре) вребали из засједе, слично данашњим мачкама.

Палеопатологија 
Врсте из рода Nimravus су често долазиле у сукоб са другим врстама из породице Nimravidae, па чак и са представницима своје врсте. Као први примјер се може навести лобања једног примјерка врсте Nimravus brachyops, на чијем чеоном дијелу су пронађене озлиједе (односно рупе) које по својој димензији одговарају сабљастим очњацима предсавника рода Hoplophoneus. Из озлиједа на овом примјерку врсте Nimravus brachyops се може закључити да је он дошао у сукоб са другим нимравидом и преживио га, јер ране указују на то да су полако зацјељивале. Као други пријер се може навести лопатица једног примјерка врсте Nimravus brachyops (која је пронађена на подручју Небраске), у коју је забијен десни сабљасти очњак другог примјерка ове врсте.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Nimravus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Nimravinae

Референце

Литература 
 A. Berta and H. Galiano. 1983. Megantereon hesperus from the late Hemphillian of Florida with remarks on the phylogenetic relationships of machairodonts (Mammalia, Felidae, Machairodontinae). Journal of Paleontology.
 Donald R. Prothero, Robert J. Emry (Hrsg.): The Terrestrial Eocene-Oligocene Transition in North America. Cambridge University Press, New York NY u. a. .
 A. Turner, M. Antón: The big cats and their fossil relatives. Columbia University Press, New York NY. .
 L. D. Martin. 1998. Felidae. In C. M. Janis, K. M. Scott, and L. L. Jacobs (eds.), Evolution of Tertiary Mammals of North America, 1:236-242
 Jordi Augusti, Mauricio Antón: Mammoths, Sabertooths, and Hominids. 65 Million Years of Mammalian Evolution in Europe. Columbia University Press, New York NY u. a. .
 M. Mendoza, C. M. Janis, and P. Palmqvist. 2006. Estimating the body mass of extinct ungulates: a study on the use of multiple regression. Journal of Zoology

Спољашње везе 

 Carnivora from the early Oligocene of the ‘Phosphorites du Quercy’ in southwestern France

Nimravidae
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Северне Америке